Das große Los ist der Titel:
 eines Spielfilms aus dem Jahr 1917, siehe Das große Los (Film)
 einer von 1996 bis 2000 ausgestrahlten, von Dieter Thomas Heck moderierten Fernsehshow, siehe Das große Los (Show)
 ein Glücksspiel, siehe Das große Los (Kartenspiel)